Where Eagles Dare е първата песен от четвъртия студиен албум на Iron Maiden „Piece of Mind“. Неин автор е Стив Харис. Интродукцията е изсвирена от Нико Макбрейн (това е първият му запис с групата) и е последвана от бързи китарни рифове и бас линия. В средата на песента може да се чуят изстрели от автомат. В основата на песента е филм от 1968 г. със същото име. Кавър на песента е направен от Fozzy в албума им „Happenstance“.

Състав 
 Брус Дикинсън – вокал
 Дейв Мъри – китара
 Ейдриън Смит – китара
 Стив Харис – бас
 Нико Макбрейн – барабани

Песни на Айрън Мейдън
Рок песни